Stigma (, Mehrzahl Stigmata) bedeutet wörtlich „Stich-, Punkt-, Wund- oder Brandmal“ und steht im Allgemeinen für
 ein auffälliges, mitunter negativ bewertetes Merkmal, siehe Zeichen (Mal) bzw. Makel (Schandfleck)
 eine pathologisch typische körperliche Erscheinung oder Ausprägung (z. B. Leberhautzeichen)

im Besonderen für:
 eine Nachbildung der Wundmale Jesu Christi am Körper eines Menschen, siehe Stigmatisation
 ein Auffälligkeitsmerkmal als Ausdruck einer Stigmatisierung („soziales Stigma“, historisch auch: Schandmal)
 Stigma (Psychoanalyse), ein psychosomatisches Symptom, das während der Behandlung auftreten kann
 Stigma (Psychiatrie), ein psychiatrisches Phänomen, das bestimmte Störungen anzeigen kann
 den gefäßlosen Fleck am Ovarialfollikel
 das Sinnesorganell einiger Protisten, das bei deren Ausrichtung zum Licht hin mitwirkt, siehe Augenfleck
 eine Öffnung des Tracheensystems bei Gliederfüßern, siehe Trachee (Wirbellose)
 einen Teil des Stempels einer Blüte, häufiger Narbe genannt
 in der Antike bei Griechen und Römern ein den Sklaven aufgebranntes Mal

Musiker:
 Stigma (Rockband), deutsche Rock-Band
 Stigma (Metalcore-Band), italienische Metalcore-Band
 Vinnie Stigma aka Stigma (* 1955), US-amerikanischer Gitarrist

Weiteres:
 Stigma, ein Werk des Soziologen Erving Goffman
 Stigma. Eine Passion, ein Drama von Felix Mitterer
 Stigma (Buchstabe), Ligatur der griechischen Buchstaben Sigma und Tau
 Stigma, ein Film von Lawrence Gordon Clark aus dem Jahr 1977

Siehe auch:

 Stigma-Umkehr